A Temporada 2005–06 da Basketball Bundesliga foi a 40.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 14 de outubro de 2005 e 6 de junho de 2006. A equipe do RheinEnergie Colônia conquistou seu primeiro título nacional.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2005–06

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2006 no basquetebol
2005 no basquetebol